Boggiatto ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Boggiatto (* 1981), italienischer Schwimmer
 Chiara Boggiatto (* 1986), italienische Schwimmerin